Ле:
 Ле — фамильная приставка.
  — фамилия.
 Ле, или Лэ — стихотворное повествовательное произведение во французской средневековой литературе.
 Лэ (了) — морфема в китайском языке.

Топонимы и гидронимы 
 Ле — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Ле () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ле () — коммуна во Франции, департамент Мозель.
 Ле () — коммуна во Франции, департамент Эн.

См. также 
 Лига Европы УЕФА (кратко: ЛЕ) — европейский клубный футбольный турнир.